«Считанные дни» — название нескольких произведений культуры:

 «Считанные дни» () — болгарский короткометражный социальный фильм 1977 года режиссёра .
 «Считанные дни» () — испанский фильм-драма 1994 года режиссёра Иманола Урибе.
 «Считанные дни» — литературный первоисточник испанского фильма, роман 1993 года Хуана Мадрида.
 «Считанные дни» () — германский фильм 2011 года режиссёра Пиа Стритманн.